Rigoni ist der Familienname folgender Personen:

 Benito Rigoni (1936–2021), italienischer Bobfahrer
 Emiliano Rigoni (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Gino Rigoni (* 1918), italienischer Skispringer
 Luca Rigoni (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Marco Rigoni (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Mario Rigoni Stern (1921–2008), italienischer Autor
 Massimo Rigoni (* 1961), italienischer Skispringer
 Nicola Rigoni (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Pierre Rigoni (* 1948), französischer Fußballspieler
 Primo Rigoni (* 1946), italienischer Fußballspieler
 Sergio Rigoni (* 1986), italienischer Skilangläufer
 Severino Rigoni (1914–1992), italienischer Radsportler
 Silvia Rigoni (* 1962), Schweizer Politikerin (Grüne)